Schultze:
 Anna Schultze (ur. 1985) – niemiecka lekkoatletka;
 Charles Schultze (ur. 1924, zm. 2016) – amerykański ekonomista;
 Friedrich Schultze (ur. 1848, zm. 1934) – niemiecki lekarz neurolog;
 Johann Heinrich Schultze (Schulze) (ur. 1687, zm. 1744) – niemiecki profesor;
 Johann Parum Schultze (ur. 1677 – zm. 1740) – niemiecki kronikarz i etnograf;
 Martina Schultze (ur. 1990) – niemiecka lekkoatletka;
 Max (Johann Sigismund) Schultze (ur. 1825, zm. 1874) – niemiecki anatom i histolog;
 Walther Siegmund-Schultze (ur. 1916, zm. 1993) – niemiecki muzykolog i historyk muzyki;
 (Alfred Otto) Wolfgang Schultze(-Battman), "Wols" (ur. 1913, zm. 1951) – niemiecki artysta;